Comunidade Papa João XXIII é uma associação de leigos católicos fundada na Itália em 1968 e presente em 18 países.

Ver também

 Papa João XXIII

Ligações externas
Comunidade Papa João XXIII

Organizações de leigos católicos